Прва лига Мађарске у фудбалу (званично Моникомп лига), сезона 2009/10, је било 109. првенство и почело 30. јула 2010. године. У лиги је учествовало 16 клубова 14 из претходне сезоне и два која су у лигу су ушли ФК Солнок МАВ и ФК Шиофок из нижеразредног такмичења као прваци група исток и запад. Шампион је по други пут постао ФК Видеотон а из лиге су испали МТК и ФК Солнок МАВ. Први стрелац првенства са 24 голова је постао Андре Алвеш играч Видеотона.

Тимови учесници

Стадиони и локације 

Учествовало је укупно 16 тимова, од којих 5 из Будимпеште и 11 из осталих делова Мађарске.

Табела 

 Ута = Утакмица одиграно; Поб = победа; Нер = нерешено; Изг = изгубљено; Г+ = Голова постигнуто; ГР = Гол разлика; Бод = Бодова

 (C) Освајач Куп Мађарске у фудбалу.
 (А) Клуб промовисан у претходној сезони.

Признања

Референце

Литература 
 soccerway.com/hungary/nb-i/2010-2011/
 www.rsssf.com/tablesh/hong2011

Спољашње везе 
 
 База података МЛСа

2010/11.
Сезона 2010/11. у мађарском фудбалу